Яков Антонович Макеров  (19 марта 1860 года, Петропавловск, Казахстан — 30 января 1940 года, Хабаровск) — советский геолог, директор Дальневосточного отделения Геологического комитета, гидрогеолог.

Биография 
Родился в Петропавловске 19 марта 1860 года. Первоначальное образование получил в Петропавловском городском училище, а затем в Тобольской классической гимназии, курс которой окончил в 1879 году.

В том же году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, курс которого он окончил. В 1881 году защитил степень магистра геологических и минералогических наук. В 1885 году был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре геологии.

В 1889 году назначен хранителем, а в 1891 году лаборантом геологического кабинета Санкт-Петербургского университета,. Летом 1886 года по поручению Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей производил геологические исследования по северному побережью Ладожского озера.

В 1887 году Русским Географическим Обществом он был командирован для геологических исследовании в Иркутскую губернию, а затем в Северную Монголию. В 1888 и 1889 гг. по поручению Восточно-Сибирского Отделения Императорского Русского Географического общества производил геологические исследования в бассейне Амура, а Зейском и Ононском золотоносных районах.

Летом 1893 года по поручению Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей занимался изучением северной террасы долины реки Невы.

С 1916 г. — адъюнкт-геолог Геолкома.

С 1920 г. — геолог, старший геолог Дальневосточного Геолкома.

С 1928 г. — директор Дальневосточного отделения Геолкома.

Скончался в Хабаровске 30 января 1940 года.

Труды 
 О хищнических способах разработки золотоносных россыпей : (Драги и амер. гидравл. способ) : Сообщ. Я. А. Макерова [Санкт-Петербург] : тип. П. П. Сойкина, ценз. 1903
 Геологические исследования в верховьях рек Б. Чичатки, Уркана, Уруши и Нюкжи / Я. А. Макеров, Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1913
 Нагорные террасы в Сибири и происхождение их / Я. Макеров, Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1913
 Бассейн Ольдокона и верхних левых притоков р. Ольдоя : Предварит. отчет о геол. исслед., произвед. в зап. части Амур. обл. летом 1914 г. / Я. А. Макеров, Петроград : тип. М. М. Стасюлевича, 1915
 Бассейн р. Модолана и левых средних притоков р. Ольдоя : (Предварит. отчет о геол. исслед., произвед. в зап. части Амур. обл. 1915 г.) / Я. А. Макеров, Петроград : тип. М. М. Стасюлевича, 1916
 Металлическое железо в речных наносах Дальневосточного края [Текст] / Я. А. Макеров, Владивосток : Дальгеотрест, 1936 (тип. им. Волина)

Источники 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869—1894. — С.-Пб.: Тип. и лит. Б. М. Вольфа, 1896. — Т. 2. — стр 1-2.

Ссылки 
 Книги гугл
 Сибирская Советская Энциклопедия — 1929 год
 Биография
 

Геологи Российской империи
Геологи СССР